Il doppio del Citi Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Sania Mirza e Jaroslava Švedova hanno battuto in finale Ol'ga Govorcova e Alla Kudrjavceva 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Sania Mirza /  Jaroslava Švedova (campionesse)
  Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (finale)

  Alberta Brianti /  Eléni Daniilídou (semifinali)
  Shahar Peer /  Sloane Stephens (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Citi Open 2011